Либерман (; ; ) — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Либерман, Ави (род. 1955) — израильский футболист, вратарь ряда команд высшей лиги.
 Либерман, Авигдор (род. 1958) — израильский политик, министр в нескольких составах правительства.
 Либерман, Агамез (род. 1985) — колумбийский волейболист, игрок сборной Колумбии и клуба «Галатасарай» (Стамбул, Турция).
 Либерман, Адольф (1891—1945) — немецкий скульптор.
 
 Либерман, Анатолий Симонович (род. 1937) — советский и американский лингвист, литературовед, поэт, переводчик, критик.
 Либерман, Арон Самуил (1845—1880) — российский еврейский общественный деятель, писатель, журналист и революционер. Основатель еврейского социализма.
 Либерман, Бенци (род. 1959) — израильский общественный деятель, глава окружного совета Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).
 Либерман, Валентин Самойлович — народный комиссар коммунального хозяйства КазССР июль 1931 г. — февраль 1932 г.
 
 Либерман фон Валендорф, Вильгельм (1863—1939) — немецкий химик и предприниматель, представитель аристократии еврейского происхождения.
 Либерман, Владимир Борисович (1929—1998) — учёный, доктор экономических наук.
 Либерман, Герман (1870—1941) — польский политик, депутат австро-венгерского Рейхсрата и польского Сейма, министр юстиции.
 Либерман, Давид — американский популяризатор науки, автор бестселлеров на темы психологии.
 Либерман, Джим (1945—1977) — американский дрэгстер топ-класса (17 в рейтинге NHRA).
 Либерман, Джозеф (род. 1942) — американский политик, сенатор, баллотировавшийся на пост вице-президента США в паре с Альбертом Гором на выборах 2000 года.
 
 Либерман, Евсей Григорьевич (1897—1981) — советский экономист, автор концепции экономической реформы 1965 года.
 Либерман, Ефим Арсентьевич (1925—2011) — советский и российский биофизик и физиолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Либерман, Залман Рувимович (1903—1940) — советский художник-график, скульптор.
 Либерман, Иосиф Меерович (1917—1941) — советский математик.
 Либерман, Исабелль (1918—1990) — американская психолог, профессор Коннектикутского университета, известный специалист по дислексии.
 Либерман, Йозеф (1783—1860) — немецкий изобретатель и предприниматель, создатель станка для машинного изготовления ситцевой ткани.
 Либерман, Йорам (более известный под фамилией Аридор; род. 1933) — израильский политик, министр, дипломат.
 Либерман, Карл Теодор (1842—1914) — немецкий химик, создатель метода получения ализарина из антрацена.
 Либерман, Лев Аркадьевич (1879—1938) — русский и советский учёный в области экономической истории и гигиены труда, горный инженер, деятель кинематографа.
 Либерман, Леонид Айзикович (род. 1952) — советский борец классического стиля.
 Либерман, Лори (род. 1951) — американская певица и автор-исполнитель.
 Либерман, Лоуэлл (род. 1961) — американский пианист и композитор.
 Либерман, Лу (род. 1938) — американский политик, депутат Палаты представителей и Викторианской ассамблеи, член Ордена Австралии.
 Либерман, Луис (род. 1946) — коста-риканский политик, вице-президент Коста-Рики.
 Либерман, Майкл Чарльз (род. 1952) — американский учёный в области отологии и ларингологии, профессор Гарвардской медицинской школы, глава американской ассоциации оториноларингологических исследований.
 Либерман, Макс (1847—1935) — немецкий художник и график, импрессионист.
 Либерман, Марк — американский лингвист, профессор Пенсильванского университета, внесший большой вклад в создание компьютерных лингвистических программ.
 Либерман, Матвей Борисович (1924—2017) — советский и российский скрипач, музыкальный педагог.
 Либерман, Михаль (род. 1995) — израильская пловчиха, двукратная чемпионка Израиля по плаванию на спине на дистанции 50 метров.
 Либерман, Нира — израильская учёная в области социальной психологии, профессор Тель-Авивского университета, одна со-создательница  ().
 Либерман, Нэнси (род. 1958) — американская баскетболистка и баскетбольный тренер, член Баскетбольного Зала славы.
 Либерман, Павел Евгеньевич (известен под псевдонимом Любимцев; род. 1957) — российский актёр театра и кино, педагог, чтец, теле- и радиоведущий, писатель.
 
 Либерман, Рольф (1910—1999) — швейцарский композитор.
 Либерман, Роман Александрович (1907—1970) — советский военачальник.
 Либерман, Семён Петрович (1901—1975) — русский поэт и переводчик, редактор.
 Либерман, Сид (1944—2015) — известный американский сторителлер, неоднократный победитель Национального фестиваля сторителлеров, официальный сторителлер марсианской программы НАСА.
 Либерман, Симха (1929—2009) — английский и израильский раввин, профессор талмудического права, один из последних выживших в Варшавском гетто.
 
 Либерман, Тодд (род. 1971) — американский кинопродюсер, номинант «Оскара» 2011 года.
 Либерман, Феликс (1851—1925) — известный немецкий историк периода средневековья.
 Либерман, Филипп (род. 1934) — американский учёный в области глоттогенеза, профессор Брауновского университета, член советов ААА, APA, AAAS.
 Либерман, Франсуа (1802—1852) — французский католический духовник еврейского происхождения, первый глава Конгрегации Святого Духа под защитой Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, Venerabilis Dei servus.
 Либерман, Хаим (1892—1991) — польский и американский учёный, исследователь хасидизма.
 Либерман, Хен (род. 1985) — израильская теле- и радио- журналистка, глава отдела культуры 10-го канала.
 Либерман, Цви (1891—1985) — израильский детский писатель, кинорежиссёр и общественный деятель.
 Либерман, Шаул (1898—1983) — американский и израильский исследователь Талмуда, академик Национальной академии естественных и гуманитарных наук Израиля, лауреат премии Израиля, премии Харви и премии Бялика.
 Либерман, Эвелин (1944—2015) — американский политик и член администрации президента Клинтона, заместитель Государственного секретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью, заместитель главы администрации президента США.
 Либерман, Элвин (1917—2000) — американский психолог и лингвист, известный исследователь речи и речевого общения, профессор Коннектикутского университета и Йельского университета, академик Национальной академии наук США и Финской академии наук, директор лаборатории Хаскинса.
 Либерман, Юдит (1904—1978) — американская учительница, организатор и директор  (первой дневной еврейской школы для девочек в Северной Америке).
 Либерман, Яков Моисеевич (более известен как Яков Михайлович Смоленский; 1920—1995) — советский актёр и театральный педагог, профессор и заведующий кафедрой речи Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.

В культуре 
 Дэвид Линус Либерман (более известный как Микрочип) — персонаж комиксов издательства «Marvel».

См. также 
 Влюблённый Либерман — американский короткометражный фильм по одноимённому рассказу У. П. Кинселлы.
 Connecticut for Lieberman — американская политическая партия, действовавшая в 2006—2013 годах в штате Коннектикут. Имела представителей в Сенате США.
 (12329) Liebermann — астероид главного пояса астероидов, открытый в 1992 году.
 Дом Либермана — одно из первых зданий города Нагария, исторический памятник и место размещения городского исторического музея.
  — внесённый в 1950 году в ктубу пункт, давший защиту .